

Patronyme
 Georges Armand Vérez (1877-1933), un sculpteur français.
 Marcel Charles Marie Onfroy de Verez (1897-1967), général de brigade français ;
 Michèle Verez (1940-) est une actrice française.